Katie Lansdale ist der Name folgender Personen:

*Katie Lansdale (Geigerin), US-amerikanische Geigerin
Katie Lansdale (Schauspielerin), US-amerikanische Schauspielerin